Западноафриканский клубный чемпионат, также известный как Кубок генерала Эйадемы, — футбольный турнир западноафриканских клубов. Регулярно разыгрывался с 1977 по 1999 год для клубов, занявших вторые места в национальных чемпионатах. В 2000 году турнир не был доигран, главным образом по финансовым причинам. ВАФУ решила заменить клубный турнир турниром для национальных сборных — Западноафриканский кубок наций, который однако так и не стал регулярным. Позже — в 2009 году — клубный турнир был возобновлён.

Победители

Клубы-победители

Страны-победители

Ссылки 
 Западноафриканский клубный чемпионат на RSSSF

Примечания 

Западноафриканский клубный чемпионат